Сок-Сентер ()
 Сок-Сентер — город в округе Стернс, штат Миннесота, США.
 Сок-Сентер — тауншип в округе Стернс, Миннесота, США.